Николай Зворыкин
 Зворыкин, Николай Алексеевич (1854—1884) — русский метеоролог, физик и педагог.
 Зворыкин, Николай Анатольевич (1873—1937) — русский советский писатель-натуралист.
 Зворыкин, Николай Николаевич (1853—1939) — русский юрист и экономист.